3/8 kan syfta på:

 ⅜ – tre åttondelar
 3 augusti
 8 mars (amerikanskt datumformat)